Пчелино — название населённых пунктов:

Болгария 
 Пчелино — село в Добричской области.

Казахстан 
 Пчелино — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Пчелино — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Пчелино — деревня в Торопецком районе Тверской области.
а также
 Пчёлино — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.